Белум () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Куксхафен. Подчиняется союзу общин Ланд-Хадельн. Население составляет 829 человек (на 31 декабря 2019 года). Занимает площадь 25,72 км². Официальный код — 03 3 52 004.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии